

Geografia 
 Moção (Portugal) —povoação da freguesia de Pinheiro, no município de Castro Daire

Política 
Moção de censura
Moção de censura
Moção de censura construtiva
Moção de confiança
Moção de rejeição

Desambiguações de política
Desambiguações de topônimos